Pădurenii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pădurenii (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Pădurenii (Mintiu Gherlii), Dorf im Kreis Cluj
 Pădurenii (Tritenii de Jos), Dorf im Kreis Cluj

Siehe auch: Pădureni